Dubbelslag, een muzikale versiering van een melodie
 Bus (wielrennen), een groep wielrenners achter in een wedstrijd